El revelador (anglès whistleblower, literalment xiulador): persona que treballa per a un organisme i denuncia les faltes o les irregularitats comeses per aquest organisme per motius d'interès públic.

 La pel·lícula The Whistleblower/La veritat oculta sobre la història d'una reveladora durant la Guerra de Bòsnia